SMC může být:

 SMC – IATA kód malého letiště Santa María v Kolumbii
 SMC (kompozit) – kompozitní termosetický materiál s obsahem polyesterových pryskyřic a skelného vlákna
 SMC Corporation – japonský výrobce pneumatických prvků pro průmyslovou automatizaci
 Sodalitas pro mutua s. Missae celebratione – neformální sdružení kněží brněnské diecéze
 SmartMedia Card – dříve užívaný druh paměťových karet užívaných například v digitálních fotoaparátech
 Malý Magellanův oblak – trpasličí galaxie
 státní maloobchodní cena, státem nařízená jednotná cena spotřebního zboží v socialistickém Československu
 secure multi-party computation, kryptografický protokol

Zkratky